«Arroz valenciano» puede hacer referencia a:

 Arroz de Valencia, denominación de origen;
 Arroz a la valenciana, plato de arroz;
 Paella valenciana, otro plato de arroz.